Аэропорт Эдин (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 1,6 километрах к юго-западу от неинкорпорированного района Эдин округа Модок (Калифорния), США.

Аэропорт расположен на высоте 1289 метров над уровнем моря, эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу и используется преимущественно для обслуживания рейсов авиации общего назначения.

Примечания

Ссылки 

Аэропорты Калифорнии
Модок (округ)